Samangân est une province d'Afghanistan
Samangân, capitale de la province de Samangân (province)
Samangan est un quartier de Téhéran en Iran